Benthaus ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Benthaus (1884–1978), deutscher Manager
 Helmut Benthaus (* 1935), ehemaliger deutscher Fußballspieler und -trainer